Aubergine africaine désigne deux espèces de plantes de la famille des solanacées cultivées pour leurs fruits :
Aubergine africaine ou gboma (Solanum macrocarpon L.) ;
Aubergine africaine ou aubergine écarlate (Solanum aethiopicum L.) ;